Een provincie van Mozambique, zie Tete (provincie)
 De hoofdstad van de provincie, zie Tete (stad)
 Kenny Tete, Nederlands voetballer
 Tetê, Braziliaans voetballer